

Niemcy 
 Lohmen – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Rostock
 Lohmen – gmina w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

Zobacz też 
 Lohmen/Stadt Wehlen